Sammie Abdullah Abbott (Ithaca, 25 de abril de 1908 - Takoma Park, 15 de diciembre de 1990) fue un político americano quién sirvió como el 18.º alcalde de Takoma Park, Maryland, de 1980 a 1985.

Primeros años 
Abbott nació en Ithaca, Nueva York a refugiados cristianos árabes que huyen persecución turca en Siria. Matricule en Cornell Universidad para estudiar arquitectura pero cayó fuera unos cuantos créditos cortos de su grado cuando fue a organizar labradores y los parados en Búfalo, Nueva York y Niagara, Nueva York durante la Gran Depresión.  En 1938,  conoció a su esposa, Ruth, en una prisión de Búfalo cuándo  vino para visitar a su padre, un albañil y activista de unión, quién había sido arrestado con Abbott. Junto,  movieron a Washington, D.C. en 1940, y Abbott y su suegro construyeron una casa en Takoma Park.

Cuándo los Estados Unidos entraron a la Segunda Guerra Mundial, Abbott enlisted en el Cuerpo de Aire del Ejército, sirviendo en el Teatro europeo y ganando una Estrella de Bronce.

Activismo 
En los 1950s él activamente hecho campaña para la adopción de la paz de Russell del Bertrand petition. se describa como marxista, y en 1954,  esté acusado de ser un miembro del partido Comunista y llamado para atestiguar antes de la Casa Un-Comité de Actividades americanas. Después de su testimonio,  esté despedido de su trabajo como artista comercial, girando a freelance trabajo.

En los 1960s y los 1970s, Abbott era uno  de los dirigentes del Comité de Emergencia en la Crisis de Transporte (ECTC), organizando la oposición a la construcción de la Autopista Central Del norte a través del noreste Washington y Takoma Park, utilizando el eslogan, "las carreteras de Ningún hombre blanco a través de las casas de los hombres negros." Sea también parte de un grupo de residentes locales quién organizó en contra la construcción proyecta acechar Takoma Park. En 1978, Abbott ayudó para organizar el primer Takoma Park Folk Festival para levantar dinero para salvar el Teatro Takoma.

Alcalde de Takoma Park 
Abbott estuvo en cartelera alcalde de Takoma Parque en 1978, pero perdió por justo 8 votos. Gane la oficina en 1980, y era reelegido en 1982 y 1984. Cuando alcalde, él dirigió la institución de control de alquiler, golpes de velocidad instalada y parones de cuatro maneras a tráfico lento, y exitosamente bloquee el encierro de escuelas públicas en Takoma Park.  Durante su tenencia, Takoma el parque se declaró un zona libre nuclear y un santuario para salvadoreño y refugiados guatemaltecos. Abbott declaró Takoma "Ciudad de Árbol del EE.UU.," y la ciudad, el cual había sido sabido como "Parque estrafalario," adquirió el apodo de la "República Popular de Takoma."

En su oferta para un cuarto plazo en 1985, Abbott perdió por justo siete votos.

Muerte y legado 
Abbott murió de myelodysplasia anemia el 15 de diciembre de 1990, en su casa. El Ayuntamiento de Takoma Park pasó una resolución que baja la bandera de ciudad a media asta, y el Consejo de Condado del Montgomery declararon el 5 de enero de 1991, Día de Sammie Abbott. Los centenares atendieron un servicio conmemorativo que estuvo aguantado en el Washington Sociedad Ética.

En 1991, Takoma Park nombró su edificio municipal el, "Centro de Sammie Abbott." En 2002, Abbott fue incluido en el Salón de la Fama de los Derechos Humanos del Condado de Montgomery. En 2015, una placa estuvo dedicada para Abbott en los Ciudadanos' Centro. La placa reconoce las contribuciones de Abbott a Takoma Parque y concluye con un citar de él: "Si no podemos hacer  pase en Takoma Parque, no hay ninguna esperanza para la nación."

La esposa de Abbott, Ruth, murió en 2009, y  están sobrevividos por sus niños Nancy Abbott Young, Susan Abbott, y Abraham  Abbott.

Referencias 

 
Alumnado de la Universidad Cornell
Fallecidos en 1990
Nacidos en 1908
Políticos de Maryland
Emigrantes sirios hacia Estados Unidos
Activistas de Estados Unidos
Wikipedia:Páginas con traducciones sin revisar